Sent Mèrd (Alta Viena), municipi al departament de l'Alta Viena (regió de Nova Aquitània, França)
 Sent Mèrd (Cruesa), municipi al departament de Cruesa (Nova Aquitània)
 Sent Merd de la Pléu, municipi al departament de Corresa (Nova Aquitània)
 Sent Merd las Aussinas, municipi al departament de Corresa (Nova Aquitània)